

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

 
województwo kujawsko-pomorskie